Komorów – zwyczajowa nazwa najstarszego i największego polskiego ośrodka psychoterapii w Komorowie koło Warszawy
 Komorów – projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, aktualnie obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, położony na Wyżynie Miechowskiej, na terenie gminy Miechów
 Komorów – stacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej położona  w Komorowie
 Komorów – zbiornik wodny w województwie małopolskim

 W Polsce
 Komorów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców 
 Komorów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica 
 Komorów – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Komorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Cielądz 
 Komorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki 
 Komorów – część wsi Ostrów Szlachecki w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Komorów – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów 
 Komorów – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wierzchosławice 
 Komorów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Michałowice 
 Komorów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa 
 Komorów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Kampinos 
 Komorów – część wsi Nowy Świętów w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Głuchołazy.
 Komorów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski 
 Komorów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów 
 Komorów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków 
 Komorów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Mikstat
 Komorów –  gromada w powiecie buskim
 Komorów –  gromada w powiecie pruszkowskim
 Komorów –  gromada w powiecie rawskim

 Miejscowości na Ukrainie
 Komorów

Zobacz też 
 Komorowo